Чечельник (укр. Чечельник):

 Чечельник — посёлок городского типа, центр Чечельницкого района Винницкой области Украины.
 Чечельник (село) — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области Украины.